Parati (tupi para "Peixe Branco") pode se referir a:

Geografia
 Paraty, município fluminense
 Parati, antigo topônimo do município catarinense de Araquari
 Rio Parati

Veículos
 Volkswagen Parati, modelo de automóvel

Desambiguações de topônimos